Wyrok – rozstrzygające orzeczenie sądu
 Wyrok – polski film w reż. Jerzego Passendorfera z 1961
 Wyrok – brytyjski film w reż. Stephena Frearsa z 1984
 Wyrok – amerykański film w reż. Joeya Travolty z 1997